Dans la mythologie grecque, Phocos ou Phocus peut désigner :
 Phocos fils d'Éaque, qui fut tué par ses demi-frères Pélée et Télamon ;
 Phocos fils d'Ornytion (ou de Poséidon), héros éponyme de la Phocide ;
 Phocos fils de Cénée, un des Argonautes.